Bütler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bütler (1819–1874), Schweizer Kunstmaler
 Bernarda Bütler (1848–1924), Schweizer katholische Missionarin und Ordensgründerin
 Bernhard Bütler (1955–2018), Schweizer Berufsoffizier (Brigadier)
 Hugo Bütler (* 1944), Schweizer Historiker und Journalist
 Joseph Niklaus Bütler (1822–1885), Schweizer Kunstmaler
 Markus Bütler (* 1972), Schweizer Eishockeyspieler
 Monika Bütler (* 1961), Schweizer Ökonomin
 Niklaus Bütler (1786–1864), Schweizer Kunstmaler
 Robert Bütler (1915–1996), Schweizer Jesuit und Islamwissenschaftler